Schröter ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite in der Ebene des Sinus Aestuum, nördlich des Kraters Sömmering und südwestlich von Bode.
Bis auf Reste des südwestlichen und östlichen Kraterwalls ist der Krater fast gänzlich von den Laven der Mare-Ebene überdeckt.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen Johann Hieronymus Schroeter offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Schröter auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)